P11, P-11 ou P.11 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Barcelo (P-11), un patrouilleur rapide de littoral de l’Armada espagnole ; 
 HK P11, un pistolet sous-marin allemand produit par Heckler & Koch ;
 PZL P.11, un avion de chasse polonais produit par Państwowe Zakłady Lotnicze.

Écriture 
 Papyrus 11, un papyrus du Nouveau Testament.

Médecine 
 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Nissan Primera P11, un modèle d'automobile de Nissan.

Route
  Voie rapide espagnole P-11, la pénétrante sud de Palencia.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres